Раца () - румунське і молдовське прізвище.

Відомі носії 

 Andrew Rayel (ім'я при народженні: Андрей Раца; * 1992) — молдовський продюсер і діджей.
 Раца Богдан — румунський скульптор.
 Раца Вадим (нар. 1993) — молдовський футболіст.
 Раца Дмитро Миколайович (* 1937) — український хірург, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Раца Мар'яна — молдовська журналістка.
 Раца Сергій Анатолійович (* 1991) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».

Також 
 Рац

Молдовські прізвища
Румунські прізвища